L'edizione 1955-56 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu José Águas (), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Porto campione di Portogallo 1955-56 e qualificato in Coppa dei Campioni 1956-1957.
  Braga retrocesso in Segunda Divisão.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1955-1956

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
Campionato portoghese di calcio